Diese Diskografie ist eine Übersicht über die Tonaufnahmen und veröffentlichten Tonträger des US-amerikanischen Jazztrompeters, Komponisten, Sängers und Schauspielers Louis Armstrong. Den Schallplattenauszeichnungen zufolge hat er bisher mehr als 5,1 Millionen Tonträger verkauft, davon alleine in seiner Heimat über drei Millionen. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist die Single What a Wonderful World mit über 1,1 Millionen verkauften Einheiten.

Gliederung 
Die Diskografie gibt zunächst einen Überblick über die Aufnahmen und Aufnahmesessions des Künstlers. Aufgrund der unten beschriebenen besonderen Bedeutung der Louis Armstrong Hot Five bzw. Hot Seven für die Jazzgeschichte, sind deren Aufnahmen in einem eigenen Unterkapitel dargestellt. Die Zusammenstellung der Aufnahmenübersicht beruht dabei auf folgenden Quellen:
 Quelle 1: der Louis Armstrong Discography von Michael Minn
 Quelle 2: dem Buch All About Me: The Complete Discography of Louis Armstrong von Jos Willems
Andere verwendete Quellen sind in der jeweiligen Tabellenspalte vermerkt.

Im Anschluss an die Aufnahmen und Aufnahmesessions listet die Übersicht der Songs — als Zusammenfassung der Aufnahmen – alle von Louis Armstrong eingespielten Songs (ohne Doppelnennungen) auf. Die wesentlichen Quellen sind identisch mit denen der Aufnahmen.

Die Übersicht der Musiker nennt den Namen der Musiker, mit denen Armstrong im Laufe seiner Karriere Songs aufgenommen hat. Quellen sind die Online-Datenbanken Discogs und Allmusic sowie die Louis Armstrong Discography von Michael Minn.

Im Anschluss an die Übersicht der Songs listet die Diskografie eine Auswahl der Plattenveröffentlichungen des Künstlers nach den Gliederungsebenen Musikalben und Kompilationen, Singles & EPs sowie Musikvideos auf. Die Zusammenstellung der diskografischen Übersicht beruht dabei auf folgenden Quellen:

 Quelle 1: den Einträgen der Tonträger von Louis Armstrong bei der Online-Datenbank Discogs
 Quelle 2: den Einträgen der Tonträger von Louis Armstrong bei der Online-Datenbank Allmusic
In zwei weiteren Kapiteln werden – für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Großbritannien und die USA – Armstrongs Chartplatzierungen, unterschieden nach Musikalben und Kompilationen sowie seine Ehrungen aufgelistet. Die Quellen der Zusammenstellungen sind im jeweiligen Kapitel genannt.

Bei Armstrongs Aufnahmen und Aufnahmesessions kann die vorliegende Übersicht aufgrund der zur Verfügung stehenden Literatur und Weblinks, insbesondere der sehr detaillierten Zusammenstellungen von Jos Willems und Michael Minn, eine große Vollständigkeit gewährleisten. Bei der Vielzahl von veröffentlichten Tonträgern – Discogs allein listet unter dem Stichwort „Louis Armstrong“ mehr als 2100 Tondokumente – kann die Diskografie für die nach Armstrongs Tod erschienenen Alben nur eine Auswahl der Tonträger darstellen. Zusätzlich enthält das Dokument eine Filmografie zu Armstrong, unterschieden nach Darsteller und Soundtracks, mit der Internet Movie Database (IMDb) als Quelle.

Würdigung 

Armstrong wurde Anfang der 1920er Jahre als einfallsreicher Trompeter und Kornett-Spieler bekannt und hatte mit der King Oliver’s Creole Jazz Band seine ersten Schallplattenaufnahmen.

Mit seiner unverkennbaren rauen Stimme war Armstrong auch ein einflussreicher Sänger, der großes Geschick als Improvisator zeigte. Außerdem war er ein begabter Scat-Sänger. Er war ebenso bekannt für seine charismatische Bühnenpräsenz und für sein Trompetenspiel. Auch als Komponist und Texter zahlreicher Songs war er sehr erfolgreich. Sein Können als Musiker und Komponist ebnete ihm den Weg ins Filmgeschäft. In zahlreichen Filmen sind seine Soundtracks bis heute zu hören, und in vielen Filmen stand er selbst vor der Kamera. Seine musikalische Karriere umfasste fünf Jahrzehnte, von den 1920er bis zu den 1960er Jahren, mit Plattenaufnahmen in den zu dieser Zeit gängigen Stilrichtungen des Jazz sowie der populären Musik. Schon zu seinen Lebzeiten sind unzählige Schallplattenaufnahmen entstanden und veröffentlicht worden, und bis heute kommen immer wieder neue Kompilationen und Wiederveröffentlichungen seiner Musik auf den Markt.

Besonders bedeutsam in seinem Schaffen sind die Louis Armstrong Hot Five and Hot Seven Sessions, Schallplattenaufnahmen, die Armstrong als Bandleader zwischen 1925 und 1928 mit seinen Bands Hot Five und Hot Seven in Chicago für OKeh Records aufgenommen hat. In diesen Sessions entstanden wichtige Aufnahmen des frühen Hot Jazz, die zunächst als Single auf Schellackplatte und ab den 1950er Jahren auf Langspielplatte erschienen. Die Aufnahmen wurden im Jahr 2002 aufgrund ihrer kulturellen, historischen und ästhetischen Bedeutung dem US-amerikanischen National Recording Registry hinzugefügt.

Louis Armstrongs Einfluss reicht weit über die Jazz-Musik hinaus, und am Ende seiner Karriere in den 1960er Jahren wurde auch sein großer Einfluss auf die populäre Musik im Allgemeinen gewürdigt.

Aufnahmen 
Diese Übersicht listet den Titel der Aufnahme, die Band bzw. den Künstler der Aufnahme, das Datum der Aufnahme, die Aufnahmesession und den Aufnahmeort auf. In weiteren Spalten wird – zukünftig – der Komponist, das Plattenlabel der Erstveröffentlichung, die Katalognummer der Erstveröffentlichung sowie die Matrix-/Masternummer der Aufnahme genannt. Sofern die Aufnahme eine eigene Matrix-/Masternummer hat, wird in der Übersicht eine eigene Zeile angelegt. Mehrere Takes einer Aufnahme werden ebenfalls in der Zeile gelistet. Steht keine eigene Matrix-/Masternummer zur Verfügung, werden mehrere Titel in einer Zeile gelistet.

Frühe Jahre (April 1923 – November 1925)

Louis Armstrong Hot Five and Hot Seven Sessions (November 1925 – März 1929)

Die Sessions

Weitere Aufnahmen im Zeitraum

National erfolgreich (April 1929 – Mitte 1932)

National und international erfolgreich (Mitte 1932 – April 1942)

Kriegsjahre (Dezember 1942 – April 1945)

Louis Armstrong and His All Stars (Mai 1945 – August 1956)

Goldene Jahre (August 1956 – Juli 1963)

Späte Jahre (Dezember 1963 – März 1971)

Songs 
Die Übersicht Songs listet alle von Louis Armstrong eingespielten Songs, das Datum und die Band der ersten Aufnahme.

Diskografie 
Die Übersicht Diskografie listet in den Unterkapiteln Musikalben und Kompilationen, Singles und EPs sowie Musikvideos mindestens das Veröffentlichungsjahr des Albums/Musikvideos, den Album-/Musikvideotitel, die Band / den Künstler und das Musiklabel. Wo verfügbar wird auch die Katalognummer des Musiklabels genannt und es werden weitere Informationen ergänzt.

Musikalben und Kompilationen

Zu Lebzeiten Armstrongs

Nach dem Tod Armstrongs (Auswahl)

Sammlungen 
 The Complete Louis Armstrong Decca Sessions (1935–1946) - Mosaic, 2009 - 7 CDs mit Gus Aiken, Louis Bacon, Jimmy Archey, Charlie Holmes, Bingie Madison, Luis Russell, Lee Blair, Pops Foster, Paul Barbarin, Bunny Berigan, Dave Barbour, Stan King, Snub Mosley, Jimmy Dorsey, Fud Livingston, Bing Crosby, Frances Langford, Lionel Hampton, Mills Brothers, Shelton Hemphill, Henry Red Allen, George Matthews, George Washington (Posaunist), J. C. Higginbotham, Albert Nicholas, Red Callender, Wilbur De Paris, The CBS Choir voc, Nat Jaffe, Casa Loma Orchestra, Glen Gray, Pee Wee Hunt, Joe Garland, Sid Catlett, Claude Jones, Sidney Bechet, Bernard Addison, Wellman Braud, Zutty Singleton, Prince Robinson, Lawrence Lucie, Henderson Chambers, Sy Oliver arr, Dexter Gordon, Dorothy Dandridge voc, Billy Butterfield, Carl Kress, Bob Haggart, Joe Bushkin, Ella Fitzgerald
 The Complete Decca Studio Recordings of Louis Armstrong and the All Stars 1950–1954 - Mosaic, 1993 - 8 LPs oder 6 CDs mit Jack Teagarden, Barney Bigard, Earl Hines, Arvell Shaw b, Cozy Cole, Velma Middleton, Marty Napoleon, Trummy Young, Joe Bushkin, Babe Russin, Gene Krupa, Bud Freeman, Billy Kyle, Barrett Deems, Edmond Hall, Lucky Thompson, Hilton Jefferson, George Barnes, Everett Barksdale, Squire Gersh b, Peanuts Hucko, Eddie Miller, Danny Barcelona, Sy Oliver arr, Bob Haggart arr
 Columbia and RCA Victor Live Recordings of Louis Armstrong and the All Stars 1947–1958, Mosaic, 2014 - 9 CDs mit Dick Cary, Bob Haggart, George Wettling, Bobby Hackett, Jack Teagarden, Peanuts Hucko, Sid Catlett, Barney Bigard, Arvell Shaw, Velma Middleton, Trummy Young, Edmond Hall, Billy Kyle, Barrett Deems, George Avakian speaking, Jack Lesberg, Dale Jones, Leonard Bernstein speaking, Mort Herbert, Danny Barcelona - The International Youth Band: Roger Guerin, Dusko Goykovich, Albert Mangelsdorff, Erich Kleinschuster, Hans Salomon, Bernt Rosengren, Jan Wróblewski, Ronnie Ross, George Gruntz, Gábor Szabó, Ruud Jacobs, Gilberto Cuppini, Marshall Brown director und andere
 The California Concerts - MCA, 1992 - 4 CDs - rec.: 1951 mit Jack Teagarden, Barney Bigard, Earl Hines, Arvell Shaw, Cozy Cole, Velma Middleton & 1955 mit Trummy Young, Barney Bigard, Billy Kyle, Arvell Shaw, Barrett Deems, Velma Middleton
 A Musical Autobiography - Decca Records, 1958 - 4 LPs (rec.: 1947–1957) mit Yank Lawson, Trummy Young, Edmond Hall, Billy Kyle, George Barnes, Squire Gersh, Barrett Deems, Velma Middleton, Everett Barksdale, Jack Teagarden, Barney Bigard, Earl Hines, Arvell Shaw, Cozy Cole, Dick Cary, Sid Catlett, Bud Freeman, Hilton Jefferson, Seldon Powell, Lucky Thompson - ein Großteil dieser Aufnahmen ist auch auf The Complete Studio Recordings 1950–1954 enthalten - allerdings ohne die von Louis Armstrong gesprochenen Zwischentexte
 The Complete Louis Armstrong Columbia and RCA Studio Sessions 1946-1966 (Mosaic, ed. 2021)

Singles und EPs

Zu Lebzeiten Armstrongs

Nach dem Tod Armstrongs (Auswahl)

Musikvideos (Auswahl)

Chartplatzierungen 

Die Übersicht Chartplatzierungen listet in den Unterkapiteln Musikalben und Kompilationen und Singles und EPs die jeweiligen Platzierungen der Musikalben und Titel des Künstlers. Genannt wird das Jahr der Chartplatzierung, der Titel des Albums bzw. des Titels sowie – für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien und Vereinigte Staaten – wie lange und mit welcher Bestplatzierung der Titel/das Album in den Charts vertreten war. Sofern verfügbar werden weitere Informationen ergänzt.

Musikalben und Kompilationen

Singles und EPs

Statistik

Chartauswertung

Auszeichnungen für Musikverkäufe

Ehrungen (Auswahl) 
Die folgende – noch sehr unvollständige – Übersicht gibt einen Überblick über die Louis Armstrong zu Teil gewordenen Ehrungen vor und nach seinem Tod.

Filmografie 
Die Filmografie listet – unterschieden nach den Kapiteln Darsteller und Soundtrack – mindestens das Erscheinungsjahr des Films, den Namen des Films und den/die Soundtrack(s). Im Kapitel Darsteller wird zusätzlich die Rolle, in der Louis Armstrong auftritt, genannt.

Darsteller

Soundtracks (Auswahl)

Literatur 
 Gene H. Anderson: The Original Hot Five Recordings of Louis Armstrong (= Cms Sourcebooks in American Music) Pendragon Press 2007, ISBN 978-1-57647-120-3.
 James Lincoln Collier: Louis Armstrong. Von New Orleans bis zur Carnegie Hall (Louis Armstrong). Econ, München 2000, ISBN 3-612-26716-7 (speziell darin: Hans-Jochen Mundt, Louis-Armstrong-Diskographie, S. 418–455; für den Sammler und Liebhaber sehr zu empfehlen, da umfassendes, alphabetisches Titelverzeichnis anbei).
 Brian Harker: Louis Armstrong’s Hot Five and Hot Seven Recordings (= Oxford Studies in Recorded Jazz) Oxford University Press 2011, ISBN 978-0-19-538841-1.
 Abbi Hübner: Louis Armstrong. Sein Leben, seine Musik, seine Schallplatten. Oreos-Verlag, Waakirchen 1994, ISBN 3-923657-35-8.
 Jos Willems: All of Me: The Complete Discography of Louis Armstrong (Studies in Jazz, No. 51), Scarecrow Press, Inc. Latham, Maryland 2006, ISBN 978-0-8108-5730-8.
 Ron Wynn, Bruce Boyd Raeburn: All Music Guide to Jazz. San Francisco 1994, ISBN 0-87930-308-5.

Quellen

Weblinks 
 The Louis Armstrong Discography bei michaelminn.net
 Louis Armstrong in der Internet Movie Database (englisch)
 Biografie, Diskografie und News zu Louis Armstrong bei JazzEcho
 Biografie und Aufnahmen zu Louis Armstrong im Red Hot Jazz Archive, The Syncopated Times (englisch)
 Michael Telega:  bei michaeltelega.de
 Louis Armstrong Hot Five and Hot Seven Sessions in der National Recording Registry 2002 in www.loc.gov

Armstrong, Louis
Diskografie